Az 1975–1976-os lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 42. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 16 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Stal Mielec nyerte az ezüstérmes GKS Tychy, és a bronzérmes Wisła Kraków előtt. A Stal Rzeszów és a Polonia Bytom kiesett.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1976
Lengyel 1
Lengyel 1